Michael Seeber ist der Name folgender Personen:

* Michael Seeber (Unternehmer) (* 1948), italienischer Unternehmer 
 Michael Seeber (Filmproduzent) (* 1954), österreichischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur